Живчик — жвавий хлопчик або рухливий чоловік легковажної вдачі.
 Живчик — інша назва сперматозоїда.
 Живчик — інша назва чоловічого статевого органу.
 Живчик — інша назва клітора.
 «Живчик» — марка безалкогольних соковмісних напоїв.

Примітки